Werenwag ist der Name von:

 Schloss Werenwag, Schloss bei Beuron in Baden-Württemberg
 Georg von Werenwag († 1509), Vogt auf der Waldburg, Schlossvogt auf Wildenstein und Obervogt in Tuttlingen
 Herrschaft Werenwag, mittelalterliches Lehen